Balocco – sinonimo di giocattolo
Balocco – comune della provincia di Vercelli
Balocco – azienda dolciaria
Centro Sperimentale Balocco – complesso di circuiti automobilistici di proprietà di Fiat S.p.A.

Persone
Mabel Balocco – cestista argentina
Riccardo Balocco – generale italiano
Roberto Balocco – cantante italiano
Stefano Balocco, noto anche con lo pseudonimo di Steve Bone o Steve Balocco – bassista italiano